(1939-1986) est un alpiniste polonais;
 Tadeusz Piotrowski (1940-) est un sociologue polono-américain.